Geissflue ist der Name folgender Berge in der Schweiz: 

 Geissflue (Aedermannsdorf), bei Balsthal, Kanton Solothurn
 Geissflue (Rohr SO), an der Grenze der Kantone Baselland, Solothurn und Aargau
 Geissflue (Trimbach), bei Breitenbach, Kanton Solothurn
 Geissflue, Grat in der Weissensteinkette, siehe Hasenmatt